Тренер року у світі — спортивна нагорода, яка з 1982-го вручається англійським місячником World Soccer. Перед тим, у 1974—1981 роках, за референдум відповідало американське інформагентство United Press International. Рекордсменом конкурсу є шотландець Алекс Фергюсон, в якого 4 титули.

Лауреати

Див. також 
 Футбольний тренер року в Європі
 Футбольний тренер сезону в Європі
 Клубний тренер року у світі (футбол)
 Тренер збірних року в світі (футбол)
 Спортивний тренер року у світі
 Футболіст року у світі

Джерела 
 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Український футбол» за 22 листопада 2013 року, № 96
 Газета «Український футбол» за 20 грудня 2016 року, № 89-90

Посилання 
 Лауреати 2020 року

Футбольні нагороди